Luisa von Bose (rozená hraběnka Luisa Vilemína Amálie von Reichenbach-Lessonitz; 1813 – 1883) byla dobrodinkou chudých a patronka umění a věd, především věd přírodních.

Život 
Luisa se narodila jako nejstarší z osmi dětí Viléma II. Hesenského a jeho druhé, morganatické manželky Emílie Ortlöppové. Její rodiče se vzali, když jí bylo asi osmadvacet let. Luisa byla oblíbenkyní svého otce, který, jak se říkalo, oceňoval její inteligenci a milující, veselou povahu.

V roce 1845 se asi jako dvaadvacetiletá provdala za o rok mladšího hraběte Karla Augusta von Bose (1814–1887), s nímž žila ve Frankfurtu, Wiesbadenu a Baden-Badenu. Po matce Emílii, hraběnce von Reichenbach-Lessonitz, dceři obchodníka se zlatem Johana Kristiána Ortlöppa, zdědila Luisa obrovské jmění. Emíliin majetek byl v době její smrti oceněn na 48 milionů marek, a byl rozdělen rovnoměrně mezi Luisu a jejích šest přeživších sourozenců.

Hrabě a hraběnka von Bose založily četné nadace a také věnovali 733 500 zlatých marek Humboldtově univerzitě, nejstarší berlínské vysokoškolské instituci. Dotace měla být použita na lékařský výzkum, a to jak prostřednictvím stipendií studentům medicíny, tak na cestovní granty a pomoc aktivním lékařům. Hrabě a hraběnka von Bose poskytly značné finanční prostředky na vzdělávání znevýhodněných a zanedbávaných dětí v Kasselu, domově Luisina dětství, a založily Dětskou nemocnici v Brabantu (zničenou v roce 1943), která se starala o hesenské učitele, vdovy a sirotky. Byli mecenáši Senckenbergovy společnosti pro přírodní výzkum ve Frankfurtu a nadace hraběnky Luisy von Bose financovala vytvoření dentálního institutu na univerzitě v Marburgu. Po Luise bylo pojmenováno Muzeum Bose na Luisenstrasse (Luisina ulice) v Kasselu, stejně jako dívčí škola (Luisenschule), kterou založila v roce 1855.

Nadace Luisy von Bose přešla po její smrti na města Kassel a zahrnovala její rozsáhlou uměleckou sbírku, která později tvořila jádro sbírky Nové galerie, spolu s dalšími osobními upomínkami, nábytkem a dokumenty.

Luisa von Bose zemřela v roce 1883 ve věku asi 70 let.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1813
Úmrtí v roce 1883
Německé hraběnky
Hesensko-Kasselští
Humboldtova univerzita
Ženy